Strubberg heißen folgende geographische Objekte:
 Strubberg (Lammertal), ein Vorberg des Tennengebirges im Lammertal, Land Salzburg
 Strubberg (Teutoburger Wald), ein Berg nördlich an der Überquerung der A 1 über den Teutoburger Wald bei Lengerich

Strubberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Strubberg (1855–1920), preußischer Generalleutnant
 Dieter Strubberg (* 1933), deutscher Lehrer und früherer Volkskammerabgeordneter
 Fredéric Armand Strubberg (1806–1889), Prenonym „Armand“, deutscher Schriftsteller
 Friedrich Strubberg (1836–1904), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter des Provinziallandtags der Provinz Hessen-Nassau
 Johann Anton Strubberg (1696–1731), Pagenhofmeister, Prediger und Autor
 Otto von Strubberg (1821–1908), preußischer General der Infanterie